Тригорци е село в Североизточна България, област Добрич, община Балчик. Кмет на селото е Цанка Иванова Колева.

История 
Старото име на с. Тригорци е Джеферли Ючорман (Юч Орман), по името на някогашен собственик на земята.

В миналото селото е имало 2 махали – Долна и Горна, на разстояние 1,5 километра една от друга. Запазена е само Долната махала.

През 1923 г. името на селото попада в криминална хроника, описваща подробно действията на организирана престъпна група в Балчишка околия.

Население 
 Численост
Численост на населението според преброяванията през годините:

 Етнически състав
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Източници 

Села в област Добрич
Населени места в община Балчик